geografia
Miejscowości w USA:
 Oklahoma – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Oklahoma (ang. Oklahoma County) – w stanie Oklahoma
kultura
 Oklahoma! – amerykański film z 1955 roku
 Oklahoma! – musical z Broadwayu